Vader Jacob, een oorspronkelijk Frans kinderliedje
 Broeder Jacob (bier), een Belgisch biermerk